

Lokalizacje

Austria 
 St. Veit – dzielnica Grazu
 St. Veit an der Glan – powiat w kraju związkowym Karyntia
 St. Veit an der Glan – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 St. Veit an der Gölsen – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 St. Veit im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Veit im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 St. Veit im Pongau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 St. Veit in Defereggen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 St. Veit in der Südsteiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Zobacz też 
 Sankt Veit
 Św. Wit